Die 26. Rallye Australien  war der 13. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2017. Sie dauerte vom 17. bis zum 19. November 2017 und es wurden insgesamt 21 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Der 13. WM-Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft 2017 wurde von den Hyundai-Fahrern geprägt. Am Freitag gewann Andreas Mikkelsen fünf von acht Wertungsprüfungen und lag am Ende des Tages in Führung. Nach zwei Reifenschäden am Samstag nacheinander war der Sieg für Mikkelsen nicht mehr in Reichweite. Teamkollege Thierry Neuville übernahm die Führung und gewann vier WP am Samstag. Trotz heftigem Regen am Sonntagmorgen gewann Neuville die 19. WP und die Rallye. Der Belgier sicherte sich die Vize-Weltmeisterschaft hinter Sébastien Ogier, der vierter wurde in Australien, und vor Ott Tänak, beide M-Sport Ford Fiesta WRC. Neuville gewann mehr Rallyes (vier), mehr Wertungsprüfungen als jeder andere Fahrer und zusammen mit Ogier die meisten Punkte in den Powerstage, der WM-Titel ging aber an Ogier der über die ganze Saison gesehen konstanter unterwegs war. Neuville fehlten schlussendlich 24 Zähler auf den WM-Titel.

In der letzten WP war Jari-Matti Latvala, auf Rang zwei liegend, nach einem Unfall ausgeschieden. Toyota schloss damit eine schwierige Saison ab, da Esapekka Lappi der letzte Toyota-Fahrer war der nach seinem Sieg bei der Rallye Finnland auf dem Siegespodest stand.

Für Citroën gab es in der letzten Rallye des Jahres nicht mehr viel zu gewinnen, denn Craig Breen und Stéphane Lefebvre schieden nach Unfällen aus. Kris Meeke startet nach einem Radaufhängungsschaden, nach dem er ein Brückengeländer streifte, am Sonntag unter dem Rallye-2-Reglement und wurde siebter.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 33 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifizierungen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Australien: https://www.rallyaustralia.com.au/

Einzelnachweise 

Australien
2017